Vergine delle rocce – quadri di Leonardo da Vinci
 Vergine delle Rocce – conservato al museo del Louvre di Parigi
 Vergine delle Rocce – conservato alla National Gallery di Londra